Albania kan syfta på:

Albania – ett medeltida namn för Skottland
 Albania (tidskrift) – en albanskspråkig tidskrift
 Albania (1925) – en albansk årligen utkommen illustrerad vetenskaplig tidskrift
 Albania (1929) – en tidning för politik och samhälle samt kultur och litteratur, aktiv åren 1929-1932 samt 1933-1940
Albania veneta – ett kolonialt innehav tillhörande Republiken Venedig vid östra kusten av Adriatiska havet, se Venetianska Albanien

Geografi

Albanien 

 Albanien, självständig stat,

Colombia 

 Albania (Colombia), ort och kommun, La Guajira, 
 Albania (kommun i Santander, lat 5,77, long -73,86), 
 Albania (ort i Santander, lat 5,76, long -73,92), 
 Albania (kommun i Caquetá, lat 1,26, long -75,95), 
 Albania (ort i Caquetá, lat 1,33, long -75,88),

Italien 
Piazza Albania – ett torg i Rom uppkallat efter republiken Albanien

Se även
 Albanien (olika betydelser)